Mineral steht für:
 Mineral (Band)
 Minerale, natürlich vorkommende Feststoffe
 Mineralstoff, anorganische Nährstoffe

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mineral (Arkansas)
 Mineral (Idaho)
 Mineral (Illinois)
 Mineral (Kalifornien)
 Mineral (Nevada)
 Mineral (Ohio)
 Mineral (Texas)
 Mineral (Virginia)
 Mineral (Washington)

Siehe auch:

 Mineral County (Begriffsklärung)
 Mineral Hill, Hügel im Grahamland, Antarktika
 Mineral Point, Kleinstadt in Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Mineral Springs (Begriffsklärung)
 Mineral Township (Begriffsklärung)